Ел Зарко има више значења:

 Ел Зарко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Зарко (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Зарко (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Зарко (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зарко (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зарко (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зарко, Лас Тручас (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Зарко (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Зарко, Ла Брисења (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Зарко (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Зарко (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Зарко (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Зарко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Зарко, Хувенал Мартинез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Зарко (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику